Песня «Ночь»:
 «Ночь» — песня группы «Пикник», впервые записанная для альбома Дым (1982)
 «Ночь» — песня Давида Тухманова на стихи Владимира Маяковского в исполнении Николая Носкова (1984).
 «Ночь» и «Спокойная ночь» — песни Виктора Цоя.
 «Ночь» — песня Андрея Губина.
 «Ночь» — песня в исполнении Жасмин (2009).